Lamont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lamont Township (Kansas)
 Lamont Township (Oklahoma)